Niemcy:
 Hamm-Heessen – dzielnica miasta Hamm
 Heeßen – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Schaumburg

Zobacz też:
 Hessen